Franco Quinteros (1998) – calciatore argentino
 Gustavo Quinteros (1965) – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino naturalizzato boliviano
 Henry Quinteros (1977) – ex calciatore peruviano
 Jairo Quinteros, propr. Jairo Quinteros Sierra (2001) – calciatore boliviano
 Jorge Quinteros (1974) – ex calciatore argentino
 Luis Ignacio Quinteros Gasset (1979) – ex calciatore cileno
 Marco Andrés Estrada Quinteros (1983) – calciatore cileno
 Mauricio Andrés Pozo Quinteros (1970) – ex calciatore cileno
 Miguel Quinteros (1947) – scacchista argentino
 Pablo Antonio Pozo Quinteros (1973) – arbitro di calcio cileno
 Paolo Quinteros (1979) – cestista argentino con cittadinanza italiana
 Ramón Ginés Arias Quinteros (1992) – calciatore uruguaiano
 Ronald Quinteros (1985) – calciatore peruviano
 Tulio Quinteros (1963) – ex calciatore ecuadoriano
 Urlín Bautista Cangá Quinteros (1959) – ex calciatore ecuadoriano